Centromyrmex (, от  «муравей с жалом») — род муравьёв (Formicidae) из подсемейства Ponerinae. Облигатные термитофаги.

Распространение 
Афротропика. Неотропика. Ориентальная область.

Описание 
Длина 4—10 мм. Усики 12-члениковые коленчатые у рабочих и самок и 13-члениковые нитевидные у самцов. У рабочих глаза редуцированы. Формула щупиков: 4,3 (нижнечелюстные + нижнегубные). Проподеум без шипиков. Голени средних ног, а также первые членики (basitarsus) лапок средних и задних ног с сильно склеротизированными щетинками. Облигатные термитофаги, живут в гнёздах термитов, поедая их обитателей.

Систематика 
Род включает около 20 видов и был впервые выделен в 1866 году австрийским мирмекологом Густавом Майром (, 1830—1908). Вместе с родом  из тропических районов Западной Африки и родом Promyopias включены в состав группы родов Centromyrmex genus group из подсемейства Ponerinae.
 Centromyrmex alfaroi Emery, 1890
 Centromyrmex bequaerti (Forel, 1913)
 Centromyrmex brachycola (Roger, 1861)
 Centromyrmex congolensis Weber, 1949
 Centromyrmex constanciae Arnold, 1915
 Centromyrmex constanciae angolensis — Santschi, 1937
 Centromyrmex constanciae constanciae — Santschi, 1915
 Centromyrmex constanciae guineensis — Bernard, 1953
 Centromyrmex decessor Bolton& Fisher, 2008
 Centromyrmex ereptor Bolton& Fisher, 2008
 Centromyrmex feae (Emery, 1889)
 Centromyrmex feae ceylonicus — Forel, 1900
 Centromyrmex feae feae — (Emery, 1889)
 Centromyrmex feae greeni — Forel, 1901
 Centromyrmex fugator Bolton& Fisher, 2008
 Centromyrmex gigas Forel, 1911
 Centromyrmex hamulatus (Karavaiev, 1925)
 Centromyrmex praedator Bolton& Fisher, 2008
 Centromyrmex raptor Bolton& Fisher, 2008
 Centromyrmex secutor Bolton& Fisher, 2008
 Centromyrmex sellaris Mayr, 1896
 Centromyrmex sellaris longiventris — Santschi, 1919
 Centromyrmex sellaris sellaris — Mayr, 1896
 Centromyrmex silvestrii (Santschi, 1914)

Галерея

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.
 Brown, W. L., Jr. (1955). The ant Centromyrmex donisthorpei Menozzi, a synonym. Psyche, 62, 103.
 Dejean, A., Durand, J. L. & Bolton, B. (1996). Ants inhabiting Cubitermes termitaries in African rain forest. Biotropica, 28, 701–713
 Dejean, A. & Fénéron, R. (1996). Polymorphism and oligogyny in the ponerine ant Centromyrmex bequaerti. Insectes Sociaux, 43, 87–99.
 Dejean, A. & Fénéron, R. (1999). Predatory behavour in the ponerine ant Centromyrmex bequaerti: a case of termitolesty. Behavioural Processes, 47, 125–133.
 Delabie, J. H. C. (1995). Inquilinismo simultaneo de duas especies de Centromyrmex em cupinzeiros de Syntermes sp. Revista Brasileira de Entomologia, 39, 605–609.

Понерины
Роды муравьёв
Термитофаги
Таксоны, описанные Густавом Майром